Georges-Théodule Guilbaud (1912-2008) – matematico francese
 Patrick Guilbaud (...) – ristoratore francese
 Pierre Guilbaud (1925-2014) – regista francese
 René Guilbaud (1890-1928) – ammiraglio e aviatore francese